Блох може да се отнася за:

 Ернест Блох – швейцарски композитор (1880 – 1959)
 Ернст Блох – германски марксистки философ (1885 – 1977)
 Феликс Блох – швейцарски физик, нобелов лауреат (1905 – 1983)
 Конрад Блох – немско-американски биохимик (1912 – 2000)
 Робърт Албърт Блох – американски писател, фантаст (1917 – 1994)